Stagonosporina är ett släkte av svampar. Stagonosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stagonosporina